Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose — музичний альбом американського співака Міт Лоуф. Виданий у жовтні 2006 року лейблом Mercury Records, Virgin Records. Загальна тривалість композицій становить 77:28. Альбом відносять до напрямку рок, хард-рок, вагнеріанський рок.

Список пісень 

 The Monster Is Loose — 7:12
 Blind As A Bat — 5:51
 It's All Coming Back To Me Now — 6:05
 Bad For Good — 7:33
 Cry Over Me — 4:40
 In The Land Of The Pig, The Butcher Is King — 5:38
 Monstro — 1:39
 Alive — 4:22
 If God Could Talk — 3:46
 If It Ain't Broke, Break It — 4:50
 What About Love — 6:03
 Seize The Night — 9:46
 The Future Ain't What It Used To Be — 7:54
 Cry To Heaven — 2:22

Сертифікати

Посилання 

Альбоми Міт Лоуф
Музичні альбоми 2006